Lenkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Lenkowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka, siehe Lenkiwzi (Schepetiwka)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Lenkiwzi (Dnister)
 Mikrorajon/Stadtteil von Czernowitz, siehe Lenkiwzi (Tscherniwzi)